Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van de 16 Palause staten.

Zie ook
 Staten van Palau
 Vlag van Palau

 
 Lijst deelgebieden